Attenhofer (ein Herkunftsname von Attenhofen) ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Attenhofer (Skihersteller) (1892–1955), Schweizer Skihersteller
 Adolf Attenhofer (1879–1950), Schweizer Schriftsteller und Indologe
 August Attenhofer (1828–1862), Schweizer Porträt- und Kirchenmaler
 Eduard Attenhofer (1842–1912), deutscher Schriftsteller
 Elsie Attenhofer (* 1909 als Elisabeth Attenhofer; † 1999), Schweizer Kabarettistin, Schauspielerin, Schriftstellerin und Diseuse
 Jakob Mayer-Attenhofer (1806–1885), Schweizer Landschaftsmaler
 Heinrich Ludwig Attenhofer (1783–1856), Schweizer Arzt und Historiker

 Peter Karl Attenhofer (1765–1844), Schweizer Politiker
 Rolf Attenhofer (* 1940), Schweizer Chansonnier

Siehe auch:
 Attenhofen (Begriffsklärung)